O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 1984/85 foi a 33ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O CF “Os Belenenses” conquistou o seu 4º Título.

Classificação da Fase Regular - Zona Sul

Classificação da 2ª Fase

Classificação Final

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_1984/85

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 1984 em Portugal
Andebol de 1985 em Portugal